Грачёвка — деревня в Должанском районе Орловской области России. Входит в состав Успенского сельского поселения.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Грачевка-Кобылинка переименована в Грачёвка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Должанского района